Serra del Colomer (Aguilar de Segarra), serra entre els municipis d'Aguilar de Segarra i de Rajadell a la comarca del Bages 
 Serra del Colomer (les Avellanes i Santa Linya), serra al municipi de les Avellanes i Santa Linya a la comarca de la Noguera 
 Serrat del Colomer (Ripollès), serra al municipi de Sant Joan de les Abadesses a la comarca del Ripollès 
 Serrat del Colomer (Bertí)
 Serrat del Colomer (la Vall de Boí)
 Serrat del Colomer (Ripollès)